Полое — село в Ардатовском районе Мордовии. Входит в состав Кечушевского сельского поселения.

История 
Впервые упоминается в документах 1670 года. В «Списке населённых мест Симбирской губернии» (1863 г.) Полое село разных ведомств из 46 дворов Ардатовского уезда.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ардатовского района Мордовии